Fungus Amongus — перший студійний альбом американської групи Incubus, який був випущений 1 листопада 1995 року.

Композиції 
 You Will Be a Hot Dancer - 3:47
 Shaft! - 3:14
 Trouble in 421 - 4:41
 Take Me to Your Leader - 4:27
 Medium - 3:12
 Speak Free - 4:55
 The Answer - 3:02
 Psychopsilocybin - 4:20
 Sink Beneath the Line - 3:15
 Hilikus - 3:15

Джерела 
 Fungus Amongus  allmusic
 Fungus Amongus  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Incubus